Memnon est une ville fictive située au Sud de Féerune, dans le monde imaginaire des Royaumes oubliés, du jeu de rôle Donjons et Dragons.

Descritpion
Memnon est une ville portuaire du Calimshan, située sur la frontière nord du désert de Calim, à l'embouchure de la rivière Agis. Le port de Memnon est d'une taille considérable, et les bateaux de pêche, les vaisseaux marchands et les bâtiments de guerre de la marine du Calimshan - en augmentation constante - sont innombrables. La population semble être exclusivement adepte du culte de Séluné.

Notons que Memnon est la ville natale d'Artemis Entreri.

R.A. Salvatore, dans son livre Le Joyau du halfelin sixième livre de la série La Légende de Drizzt, décrit Memnon de cette façon : "Si tous les peuples des cités disséminées le long des étendues nord de la côte des Épées, Eauprofonde incluse, se réfugiaient dans un unique campement, ce dernier ressemblerait à Memnon. Un curieux mélange d'odeurs flottait dans l'air chaud de Memnon : à la puanteur des égouts qui coulaient sous un marché aux parfums, se mêlaient la sueur âcre et le souffle malodorant de la foule empressée. Des cabanes étaient dressées de façon anarchique, semblait-il, ce qui ne donnait à la cité ni agencement, ni structure."

Ville des Royaumes oubliés